Bingöl steht für:

 Bingöl, eine Stadt in der Türkei
 Bingöl (Provinz), eine Provinz in der Türkei
 Bingöl Dağı, eine Gebirgskette in der Türkei
 Bingöl-Universität, eine staatliche Universität nahe der Stadt Bingöl

Bingöl ist der Familienname folgender Personen:
 Doğu Bingöl (* 1995), türkischer Eishockeyspieler
 Ibrahim Bingöl (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Orhan Bingöl (* 1946), türkischer Archäologe
 Serdar Bingöl (* 1996), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Tayfur Bingöl (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Yavuz Bingöl (* 1964), türkischer Volksmusiker